L88  peut faire référence à :

 HMS Lamerton (L88), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Pyodermite gangréneuse, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres